Hamdi Salihi – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese
 Heroll Salihi – ex calciatore albanese